Goodwood Road ist der Name folgender Straßen:

 Goodwood Road (Adelaide), Straße in Adelaide, South Australia, Australien
 Goodwood Road (Tasmanien), Straßenverbindung auf Tasmanien, Australien
 Goodwood Road (Singapur), Straße in Singapur